Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2023 blir det 86:e världsmästerskapet i ishockey för herrar arrangerat av IIHF. Turneringen spelas mellan 12–28 maj 2023 i Tammerfors, Finland och Riga, Lettland.

Spelschema

Gruppspel 
Grupp A kommer att spela sina matcher i Tammerfors och grupp B sina matcher i Riga.

Slutspel 
Kvartsfinalerna kommer att spelas den 25 maj i Tammerfors och Riga. Semifinalerna spelas den 27 maj i Tammerfors samt brons- och finalmatcherna den 28 maj i Tammerfors.

Kandidater 
Turneringen var ursprungligen tänkt att spelas i Sankt Petersburg i Ryssland, men den 26 april 2022 meddelade IIHF att turneringen, på grund av Rysslands invasion av Ukraina, inte kommer spelas i Ryssland. 

Lettland och Finland (värdar för 2021 och 2022 års mästerskap), samt Ungern och Slovenien (nytillskotten i högstadivisionen) visade intresse för att ta över värdskapet år 2023 års turnering, men de två sistnämnda lagen drog tillbaka sitt bud kort innan den officiella omröstningen.

Källor

Externa länkar

Ishockeysäsongen 2022/2023
2023